Gossow bezeichnet:
 die deutsche Ortschaft Gossow in der ehemaligen Provinz Brandenburg, seit 1945 Teil der polnischen Gemeinde Czelin 

Gossow ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Erdmann Karl Gerhard von Levetzow-Gossow (1827–1903), Jurist und Mitglied des preußischen  Staatsrats
 Karl Gossow (1904–1962), deutscher Grafiker und Buchgestalter 
 Angela Gossow (* 1974), deutsche Sängerin